Boekenrode (Aerdenhout), landhuis in Aerdenhout
 Boekenrode (Baarn), villa in Baarn